Рафае́ль (Рафаїл) — чоловіче ім'я, походить з древньоєврейської і означає: Зцілення Боже, Бог зціляє.

Відомі особи 
 Рафаель I — король Конго
 Рафаель (1483—1520) — італійський художник, скульптор і архітектор епохи Відродження.
 Рафаель Сабатіні (1875—1950) — англомовний письменник італійського і англійського походження.
 Рафаель Альберті (1902—1999) — іспанський поет.
 Рафаель Арош ( 1975) — французький співак та автор пісень.
 Трухілло Рафаел — диктатор Домініканської республіки
 Рафаелло, Рафаель — персонаж мультсеріалу «Черепашки Ніндзя»

Інше 
 Рафаель (кратер) — 350-кілометровый метеоритний кратер, розміщений на Меркурії.

Художні твори 
 «Рафаель» — опера Антона Аренського

Підприємства 
 Rafael Advanced Defense Systems — ізраїльське оборонне дослідницько-виробниче підприємство

Чоловічі імена
Українські імена